Diese Liste von Netflix-Serienproduktionen (auch als Netflix Originals bezeichnet) enthält eine Auswahl an Serien, Reality-TV-Formaten und Dokumentarserien des US-Video-on-Demand-Anbieters Netflix, die von ihm seit dem Jahr 2012 produziert wurden bzw. werden. Sendungen von anderen Sendern und Anbietern werden hier nicht aufgeführt, auch falls Netflix sie dennoch unter dem Label Netflix Original anbietet (wie etwa Better Call Saul und Scream in Deutschland). Falls Netflix die Serie nur weiterführt, ist die im Auftrag von Netflix erstellte Folgen- und Staffelzahl angegeben.

Die Liste ist sortiert nach Datum der Erstveröffentlichung bei Netflix. Im Auftrag von Netflix produzierte Spiel- und Dokumentarfilme sind in der Liste von Netflix-Filmproduktionen gelistet.

Laufende Serien

Fernsehserien

Dokumentarserien

Reality-TV und Shows

Angekündigte Serien

Fernsehserien

Dokumentarserien

Reality-TV und Shows

Abgeschlossene Serien

Fernsehserien

Dokumentarserien

Reality-TV und Shows

Weblinks 
 Offizielle Homepage von Netflix
BBC News: The woman deciding what you watch. Porträt von Carolina García, Verantwortliche für Neflix-Serien (Video), 11. Dezember 2021 (abgerufen am 12. Dezember 2021)

Einzelnachweise 

!
Netflix